Guardiola (objecte), recipient per emmagatzemar diners
 Guardiola (planta), gènere de plantes
 Toponímia:
Barranc de Guardiola
Rasa de Guardiola
Roca Guardiola
Serrat de Guardiola (Castellar del Vallès)
Serrat de Guardiola (Coll de Nargó)
Edificis:
Guardiola (Pinell de Solsonès)
Casa Guardiola
Castell de Guardiola
Entitats de població:
Guardiola (Bassella), poble del municipi de Bassella
Guardiola (Riner), poble del municipi de Bassella
Guardiola (Vilanova de l'Aguda), poble del municipi de Vilanova de l'Aguda
Guardiola de Berguedà, municipi del Berguedà
Guardiola de Font-rubí, poble del municipi de Font-rubí
Sant Salvador de Guardiola, municipi del Bages
Muntanyes:
La Guardiola (Begues), muntanya al municipi de Begues (Baix Llobregat)
La Guardiola (l'Espunyola), muntanya al municipi de l'Espunyola (Berguedà)
La Guardiola (Sant Martí de Riucorb), muntanya al municipi de Sant Martí de Riucorb (Urgell)
Puig de Guardiola, diversos indrets
 Biografies:
Carles-Jordi Guardiola i Noguera
Felip Guardiola i Sellés
Joan Guardiola Martínez
Jorge Guardiola Hay
Josep Guardiola i Sala, futbolista i entrenador català
Josep Guardiola Díaz de Rada, cantant català
Pepa Guardiola
Ramon Guardiola i Rovira